Minamata, localitat japonesa de Kumamoto
 Minamata (pel·lícula), pel·lícula de 2020 dirigida per Andrew Levitas sobre el fotògraf William Eugene Smith, protagonitzada per Johnny Depp
 Malaltia de Minamata, síndrome neurològica greu i permanent causada per un enverinament per mercuri
 Malaltia d'Ontàrio-Minamata, síndrome neurològica causada per una intoxicació greu de mercuri